John Crab ist der Name folgender Personen:

* John Crab (Pirat) (um 1280–um 1352), flämischer Pirat, Kaufmann und Militäringenieur
 John Crab (Politiker) († um 1385), schottischer Kaufmann und Politiker